

Patronyme 

famille
 Famille Aldrovandi, famille de Bologne dont les origines remontent à 1175 ;
 Ulisse Aldrovandi (1522-1605), éminent scientifique italien de la Renaissance, auquel on doit l’Herbier d'Ulisse Aldrovandi ;
 Pompeo Aldrovandi (1668-1752), cardinal italien du  ;

autres personnalités
 , pilote du MotoGP ;
  (1971), entraîneur italien du club de rugby à XV Rugby Bologne 1928.

Voir aussi 
 , dorsale () de la Lune, nommée en hommage à Ulisse Aldrovandi
 Plestiodon aldrovandi, synonyme de Eumeces schneideri, une espèce de sauriens de la famille des Scincidae
 Eumeces schneideri aldrovandii, autre synonyme de Eumeces schneideri, une espèce de sauriens de la famille des Scincidae
 Herbier d'Ulisse Aldrovandi

Homonymie de patronyme italien